La competizione della categoria pesi massimi (oltre a 79 kg) di pugilato ai Giochi della IX Olimpiade si tenne dall'8 all'11 agosto 1928 al Krachtsportgebouw di Amsterdam.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

 08